So in Love with You – singolo di Duke del 1994
 So in Love with You – singolo dei Texas del 1994